Площадь Ленина — главная площадь города Великие Луки. Расположена в центре города на правом берегу реки Ловать. Названа в честь советского политического и государственного деятеля Владимира Ильича Ленина.

История 

Площадь для хлеба и овощей в начале XIX века получила название Торговая площадь. В начале XX века также именовалась Троицкой и Базарной, часть площади называлась Вознесенской. В марте 1919 года названа Советской. 10 мая 1920 года площадь была названа именем Карла Маркса, а 8 февраля 1924 года получила свое современное название.

Объекты 
 Здания

 Дом Советов (пл. Ленина, 1) — здание окружного комитета партии и окрисполкома построено во второй половине 1930-х годов на месте снесенной Троицкой церкви. Здание было частично разрушено во время ВОВ, восстановлено в 1947 году. После упразднения Великолукской области в 1957 году в здании разместился главный корпус Великолукского сельскохозяйственного института. С 2012 года в здании располагается администрация города Великие Луки.
 Гостиница «Юбилейная» (пл. Ленина, 2) — построена в 1967 году на месте снесенного здания бывшего окружного суда.
 Детская музыкальная школа № 1 имени М. П. Мусоргского (пл. Ленина, 3) — построена в 1976 году в южной части площади, на месте бывшего пожарного депо.

 Достопримечательности

 Цветной фонтан «Колос» — первый цветной фонтан в городе. Расположен в сквере с восточной стороны площади. Автор: А. К. Логинов. Открыт 1 мая 1949 года. В начале 1970-х годов заменен на фонтан, перенесенный с площади Александра Матросова.
 Бюст М. П. Мусоргского — установлен в сквере перед зданием музыкальной школы. Торжественное открытие состоялось 13 мая 1993 года. Автор: скульптор В. Х. Думанян.
 Часовня Святого Благоверного князя Александра Невского — построена в 1996 году в западной части площади, на берегу реки Ловать. Воссоздана на новом месте по образцу часовни, находившейся ранее на Вознесенской площади возле пожарного депо.
 Стела «Город воинской славы» — установлена в центре площади в 2010 году в честь присвоения городу Великие Луки почётного звания «Город воинской славы». Торжественное открытие памятника состоялось 17 июля 2010 года.

 Снесенные и уничтоженные объекты

 Церковь Святой Живоначальной Троицы — каменная Троицкая церковь сооружена на берегу реки Ловать в первой половине XVIII века на месте старой деревянной церкви. 21 февраля 1930 года на основании протокола заседания Великолукского окрисполкома за № 42 здание Троицкой церкви было передано Великолукскому городскому Совету для использования. В 1935 году, в связи со строительством Дома Советов, Троицкая церковь была снесена.
 Часовня Святого Благоверного князя Александра Невского — изготовлена из чугуна и установлена на Вознесенской площади в 1881 году. Уничтожена в 1918 году.
 Окружной суд — трёхэтажное здание в северной части площади построено в 1866 году. Снесено в первой половине 1950-х годов. На его месте построена гостиница «Юбилейная».
 Пожарное депо — построено в 1883 году на Вознесенской площади. Каланча сооружена в 1887 году. Здание сильно пострадало во время ВОВ. Снесено в 1950-х годах.
 Торговые ряды — находились в центре площади. Разобраны в 1930-х годах.
 Бюст Карла Маркса — установлен в 1919 году на месте разрушенной часовни. Просуществовал недолго, т.к. был сделан из недолговечного гипса.
 Памятник В. И. Ленину — самый первый памятник Ленину в городе Великие Луки. Изготовлен из бронзы в Главных железнодорожных мастерских. Установлен и торжественно открыт 7 ноября 1928 года на месте бывшей часовни. Автор: скульптор М. Г. Манизер. Памятник уничтожен оккупантами во время ВОВ. По некоторым данным вывезен в Германию для переплавки.
 Бывший дом священника Троицкого монастыря — построен в 1837 году на берегу реки Ловать. В начале 1950-х годов здание было восстановлено после войны и в нем разместился Великолукский краеведческий музей. В 1989 году музей был закрыт, а здание позже снесено. С 1992 года все фонды старого краеведческого музея находятся в здании Музея боевой комсомольской славы имени А. Матросова.

Транспорт 
Остановка «Площадь Ленина» на улице Некрасова:
 Автобус № 15
 Маршрутное такси № 3, 14, 19

Остановка «Площадь Ленина» на проспекте Ленина:
 Автобус № 2, 6, 9 104, 110
 Маршрутное такси № 1, 1а, 2б, 4, 4б, 5, 11, 12, 12а, 19, 26, 59

Литература 
 Карпов К. И. Улицы Великих Лук: Справочник. - Л.: Лениздат, 1980

Примечания

Ссылки 
 Лукиград - История Великих Лук и окрестностей 
 Алфавитный список улиц города Великие Луки 
 Великие Луки: информационный портал города 

Л
Площади, названные в честь Владимира Ленина